Bottomly ist der Familienname folgender Personen:

 H. Kim Bottomly (* 1946), US-amerikanische Immunologin und Hochschullehrerin
 Susan Bottomly (* 1950), US-amerikanisches Fotomodell und Schauspielerin